Pie X est le nom papal de règne de Giuseppe Melchiorre Sarto (1835-1914). Il peut aussi faire référence à :
 La basilique Saint-Pie-X de Lourdes (Hautes-Pyrénées) est une œuvre en béton armé réalisée par l’architecte Pierre Vago
 Le Collège Saint-Pie-X de Sydney est une école catholique australienne.
 Le catéchisme de Pie X est un ouvrage d'instruction à la doctrine chrétienne.
 La Fraternité sacerdotale Saint-Pie-X est une société de prêtres catholiques fondée en Suisse.